Tritea ( ) ist ein Gemeindebezirk im Südwesten der zum 1. Januar 2011 neu geschaffenen Gemeinde Erymanthos in der Region Westgriechenland. Er ist nach der achaischen Stadt Tritaia (Τριταία oder Τρίτεια) benannt.

Lage 
Der Gemeindebezirk Tritea liegt im Nordwesten der Peloponnes, an den nordwestlichen Ausläufern des Erymanthos. Im Norden grenzt Farres an und im Nordwesten Dytiki Achaia. Im Osten wird der Gemeindebezirk Kalentzi fast vollständig umschlossen. Im Süden bildet der Pinios die Grenze zu den Gemeinden Ilida  und Archea Olymbia.

Verwaltungsgliederung 
Anlässlich der Gebietsreform 1997 wurde die Gemeinde Tritea aus dem Zusammenschluss von 14 Landgemeinden gegründet, mit Verwaltungssitz in Stavrodromi. Im Rahmen der Verwaltungsreform 2010 wurde Tritea gemeinsam mit drei weiteren Gemeindebezirken zur Gemeinde Erymanthos fusioniert. Der Gemeindebezirk Tritea ist in 14 Ortsgemeinschaften untergliedert, diese entsprechen den Landgemeinden vor der Gebietsreform von 1997.

Einzelnachweise 

Gemeinde in Westgriechenland (Kapodistrias-Programm)
Erymanthos (Gemeinde)